Název Tournoi de France se používá pro následující sportovní akce:
 Tournoi de France 1988 — mezinárodní fotbalový turnaj
 Tournoi de France 1997 — mezinárodní fotbalový turnaj
 Tournoi de France (tenis) — označení pro French Open za druhé světové války, tyto ročníky se nezapočítávají do oficiální historie turnaje